Dinogorgon ("górgona terrível") é um gênero de predadores gorgonopsideos do Permiano superior, encontrados principalmente na África do Sul e na Tanzânia. Podia medir até dois metros e caçava principalmente pequenos terapsídeos.

Descrição
O Dinogorgon tem grandes protuberâncias e rugosidades no crânio, provavelmente para reduzir o estresse causado pela luta contra suas presas. Seu focinho é pontudo, maciço, porém estreito, semelhante ao Aelurognathus, mas mais estreito do que os Rubidgea e Clelandina, mas seus dentes a mais o distinguem do Rubidgea.

Classificação
Alguns autores sinonimizam o Dinogorgon com o Rubidgea e o Clelandina, sendo todos considerados parte da mesma família, Rubidgeini, em vez do mesmo gênero.

Abaixo, o cladograma de Kammerer et al., de 2016.

Gorgonopsia
Espécies fósseis descritas em 1936